Les mots Atlanticus, Atlantica et Atlanticum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « d'Atlas, atlantique ».

Sciences et techniques

Biologie 
  est un genre de sauterelles, de la famille des Tettigoniidae (tribu des ).
 En taxonomie, les mots atlanticus, atlantica et atlanticum (en italique et sans majuscule) servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique pour nommer des espèces ou sous-espèces animales ou végétales originaires de l'océan Atlantique ou d'une côte bordant cet océan. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : atlanticus, atlantica, atlanticum.

Sciences de la Terre 
 Atlantica est un paléocontinent formé durant le Protérozoïque il y a environ deux milliards d'années, à partir de deux cratons situés dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest et l'est de l'Amérique du Sud.

Sciences humaines et sociales 
 La Mata Atlântica (« forêt atlantique ») est un biome de type forêt tropicale humide situé le long du littoral du Brésil, jusqu'à l'extrême-nord de l'Argentine et du Paraguay.

Culture et société 
 L'Atlântica - Institut universitaire est une université privée située près du , à Oeiras (agglomération de Lisbonne, Portugal).
 Atlantica SuperSplash est une attraction de montagnes russes aquatiques située dans l'Europa-Park, à Rust (Bade-Wurtemberg, Allemagne).
 Le  est un recueil de dessins et de notes de Léonard de Vinci, conservé à la bibliothèque Ambrosienne de Milan.
 Le Costa Atlantica est un navire de croisière de classe Spirit, appartenant à la société Costa Croisières.
 Les Éditions Atlantica sont une maison d'édition française implantée à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques, région Nouvelle-Aquitaine), qui se consacre particulièrement au patrimoine du Sud-Ouest de la France.
 La Via Atlantica est un concept de liaison ferroviaire performante reliant Lyon à l'Arc atlantique à travers le Massif central.

Épithète spécifique